Мурашка — комаха, див. Мурашки
 Мурашка — село в Україні, в Барському районі Вінницької області
 Мурашка — річка в Україні, у межах Вінницької області, права притока Мурафи